Jacques Toja (Jacques-Camille Toja) (1929-1996), acteur français ; 
 d’où la Fondation Jacques-Toja pour le théâtre ; 
 Juan Carlos Toja (né en 1985), footballeur colombien.